Kuke (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
Kuke (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
Kuke (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa